Stephanollona är ett släkte av mossdjur. Stephanollona ingår i familjen Phidoloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Stephanollona